Frankie et Johnny (ou Frankie and Johnny) peut désigner :

 Frankie and Johnny, une chanson traditionnelle américaine du début du 
 Frankie and Johnny, titre original de Une rousse qui porte bonheur un film de 1966 avec Elvis Presley
 Frankie and Johnny, un album d'Elvis Presley en 1966, bande originale de ce film.
 Frankie et Johnny, un film de 1991 avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer